

Botanique 
Le nom usuel rampon désigne plusieurs espèces de plantes herbacées:
 Rampon, nom vernaculaire donné à la mâche (Valerianella locusta), plante appelée aussi doucette

Patromymes 
 Antoine-Guillaume Rampon, un général de division français
 Joachim Rampon (1805-1883), homme politique français fils d'Antoine-Guillaume Rampon. Sénateur de l'Ardèche et Vice-président du Sénat sous la Troisième République.
 Rampon de Barcelone, un comte de Barcelone qui gouverna de 820 à 825

Toponyme 
 Rue Rampon, voie du  de Paris, France.
 Mont Rampon, montagne des Alpes, située sur la commune d'Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie, France.
 Rampon, village en Lozère